Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Моніку Селеш з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Pilot Pen Tennis, одиночний розряд
2000